Umma steht für:

 Umma, die religiöse Gemeinschaft der Muslime
 Umma (Stadt), sumerische Stadt in Süd-Mesopotamien
 Umma (Gattung), eine Gattung der Prachtlibellen
 Umma (Partei), eine sudanesische Partei
 Umma Party, ehemalige linksradikale Partei auf Sansibar
 Umma (Zeitschrift), tansanische Literaturzeitschrift
 Umma (2022), US-amerikanischer Horrorfilm

Seenotrettungsboote:
 Umma (Schiff, 1971)
 Umma (Schiff, 1981)

UMMA steht als Abkürzung für:
 University of Michigan Museum of Art, Kunstmuseum in Ann Arbor

Abkürzung